Стойко Радев Бояджиев, известен като Венедика, е български възрожденски търговец и общественик.

Биография 
Венедиков е роден в 1780 година в разложкото село Баня в семейството на изселника от Любовка Раде Бояджията. Стойко се занимава с търговия и пътува много по бизнес дела до италианския град Венеция. От немското име на града Венедиг (Venedig) той получава прозвището Венедика или Венецианеца, Венецианския. Стойко има четирима сина - Йован, Никола, Радон и Костадин. В 1835 година в Баня е построена църквата „Свети Георги“, благодарение на връзките на Стойко Бояджиев в Неврокоп. Надписът църквата гласи, че е построена в 1835 година от „чорбаджи Стойко Бояджиев, Иван Асянчин и християните в село Баня“. По-късно Стойко се сродява с Иван Асянчин.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Български търговци
Родени в Баня
Български предприемачи от Македония
Българи в Османската империя
Стойко